Brandenburger Tor ist der Name folgender Bauwerke:
 Brandenburger Tor, ein Bauwerk am Pariser Platz in Berlin
 Brandenburger Tor (Potsdam), ein Bauwerk an der Brandenburger Straße in Potsdam
 Brandenburger Tor (Altentreptow), ein Bauwerk in Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern)
 Brandenburger Tor (Kaliningrad) (Бранденбургские ворота), ein Bauwerk in Kaliningrad (deutsch: Königsberg)
 Brandenburger Tor (Bayreuth), ein ehemaliges Bauwerk an der Straße nach St. Georgen (Bayreuth)
 Brandenburger Tor (Mückenberg), war ein Bauwerk in Lauchhammer; ehem. Mückenberg (Lauchhammer-West)

und steht für:
 Bahnhof Berlin Brandenburger Tor, S- und U-Bahnhof in Berlin (bis 2009 Unter den Linden)
 Brandenburger Tor (Briefmarkenserie), eine deutsche Dauermarkenserie (1966–1967)
 Brandenburger Tor (Lied), Lied 1990 von Ketil Stokkan
 Das Brandenburger Tor, Singspiel von Giacomo Meyerbeer (1814)
 SG Empor Brandenburger Tor 1952, Sportverein

Siehe auch:
 Brandenburger (Begriffsklärung)
 Brandenburg (Begriffsklärung)
 Berliner Tor (Stettin), eigentlich Brandenburger Tor